Ивановский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Ивановский сельский округ Губкинского района (до 2008 года)

Владимирская область 

 Ивановский сельский округ Ковровского района
 Ивановский сельский округ Петушинского района

Кировская область 

 Ивановский сельский округ Даровского района (упразднён)
 Ивановский сельский округ Кикнурского района (упразднён)
 Ивановский сельский округ Свечинского района (упразднён)
 Ивановский сельский округ Юрьянского района
 Ивановский сельский округ Яранского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Ивановский сельский округ Красноармейского района

Московская область 

 Ивановский сельский округ Истринского района (1994—2006)
 Ивановский сельский округ Рузского района (1994—2006)
 Ивановский сельский округ Ступинского района (1994—2006)

Омская область 

 Ивановский сельский округ Калачинского района
 Ивановский сельский округ Москаленского района

Рязанская область 

 Ивановский сельский округ Сараевского района (до 2006 года)
 Ивановский сельский округ Старожиловского района (до 2006 года)

Смоленская область 

 Ивановский сельский округ Починковского района
 Ивановский сельский округ Рославльского района

Тверская область 

 Ивановский сельский округ Весьегонского района (до 2005 года)
 Ивановский сельский округ Рамешковского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Ивановский сельский округ Белёвского района
 Ивановский сельский округ Тёпло-Огарёвского района

Тюменская область 

 Ивановский сельский округ Армизонского района
 Ивановский сельский округ Уватского района
 Ивановский сельский округ Ялуторовского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Ивановский сельский округ Аккольского района (переименован в Азатский)

Павлодарская область 

 Ивановский сельский округ Теренкольского района

Северо-Казахстанская область 

 Ивановский сельский округ Аккайынского района